303. Infanterie-Division steht für:

 303. Infanterie-Division (Deutsches Kaiserreich), Großverband des Deutschen Heeres im Ersten Weltkrieg
 303. Infanterie-Division (Wehrmacht), deutsche Infanteriedivision im Zweiten Weltkrieg